

Championnat Masculin

Poule A 
 ACR Cléon
 TTGF Angoulême
 Amiens STT
 SS La Romagne
 ES Reuilly
 AS Meudon
 CAM Bordeaux
 VGA Saint-Maur 2

Championnat Féminin

Poule B 
 ACS Fontenay-sous-Bois
 AS Salbris
 AL Eysines
 ASPTT Lille Métropole
 US Kremlin Bicêtre
 Bois-Colombes Sports
 USEG Dieppe
 ASPC Rouen

Nationale 2